hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Lancaster (ang. Lancaster County) w USA, w stanie Wirginia
 Lancashire – hrabstwo w Anglii

ru:Ланкастер (значения)#Административно-территориальные единицы